Plaats in Indonesië
 Mlatiharjo (Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Mlatiharjo (Semarang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Mlatiharjo (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java